Bradfield est un nom propre

Toponyme

Australie 
 la circonscription de Bradfield en Nouvelle-Galles du Sud ;
 Bradfield Highway, route de Sydney

Royaume-Uni 
 Bradfield, village anglais situé dans le Berkshire ;
 Bradfield,  paroisse civile située dans la cité de Sheffield, dans le comté du Yorkshire du Sud.

Patronyme 

 John Bradfield (1867-1943), architecte australien
 Scott Bradfield (né en 1955), un essayiste, critique et romancier américain

Autres 
 (3430) Bradfield, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Martinet de Bradfield